Ehrle ist der Familienname folgender Personen:

 Edzard Ehrle (* 1995), deutscher Schauspieler
 Franz Ehrle (1845–1934), deutscher Kardinal, Präfekt der Vatikanischen Bibliothek
 Gertrud Ehrle (1897–1985), deutsche Verbandsfunktionärin (KDFB)
 Kurt Ehrle (1884–1967), deutscher Schauspieler
 Peter Michael Ehrle (* 1945), deutscher Bibliothekar und Historiker

Siehe auch:

 Ehrl (Begriffsklärung)
 Erle